Die Weihnachtsgans Auguste bezeichnet:

 Die Weihnachtsgans Auguste (Märchen), Erzählung von Friedrich Wolf (1946)
 Die Weihnachtsgans Auguste (Trickfilm), Puppentrickfilm von Günter Rätz (1985)
 Die Weihnachtsgans Auguste (Film), deutscher Kinderfilm von Bodo Fürneisen (1988)

Der Film Peterle und die Weihnachtsgans Auguste von Reiner Simon (1964) basiert ebenfalls auf der Erzählung von Friedrich Wolf.